Maros megye (județul Mureș), Románia
 Maros (râul Mureș), a folyó román neve
 Marosvásárhely (Târgu Mureș), város Romániában, Maros megye székhelye
 Marosújvár (Ocna Mureș), város Romániában, Fehér megyében